Pinjin alakban Zhang Jun:

 Csang Csün (307–346) Liang állam uralkodója a tizenhat királyság korában
 Csang Csün (?–904) a Tang-dinasztia kancellárja
 Csang Csün (1963) kínai közgazdász és a Futan Egyetem professzora
 Csang Csün (1977) kétszeres olimpiai bajnok kínai tollaslabdázó
 Csang Csün (1983) kínai súlylökő
 Csang Csün (1998) kínai gyalogló

Pinjin alakban Zhang Qun:
 Csang Csün (1889–1990) kínai politikus, a Kínai Köztársaság kormányfője